Jean Hubert peut désigner :
 Jean Hubert (1807-1886), historien français du département des Ardennes ;
 Jean Hubert (1885-1927), pionnier français de l'aviation ;
 Jean Hubert (1902-1994), archéologue français, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ;
 Jean Hubert (1908-1989), homme politique français.